Het wereldkampioenschap snooker 2017 liep van 15 april tot en met 1 mei 2017 in het Crucible Theatre in Sheffield. De Engelsman Mark Selby volgde zichzelf op als wereldkampioen. Hij haalde zijn derde wereldtitel in vier jaar tijd.

Prijzenpot 
De totale prijzenpot bevat dit jaar £ 1.750.100,-.
 Winnaar: £ 375.000,-
 Finalist: £ 160.000,-
 Halvefinalist: £ 75.000,-
 Kwartfinalist: £ 37.500,-
 Laatste 16: £ 25.000,-
 Laatste 32: £ 16.000,-
 Laatste 48: £ 12.000,-
 Laatste 80: £ 8.000,-
 Hoogste break: £ 10.000,-
 Hoogste break (kwalificatie): £ 1.000,-

Hoofdtoernooi

Finale 
De finale werd gespeeld op zondag 30 april en maandag 1 mei en stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Jan Verhaas.

2017
Snooker